F27 peut faire référence à :
 Fokker F27 est un avion à turbopropulseurs du constructeur néerlandais Fokker ;
 Fedora27, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres